Nebraska kan syfta på:

 Nebraska – en amerikansk delstat
 Nebraska City – en stad ("city") i den amerikanska delstaten Nebraska
 Nebraska (album) – musikalbum från 1982 av Bruce Springsteen
 Nebraska (film) – en film av Alexander Payne från 2013
 USS Nebraska (BB-14) – ett slagskepp i USA:s flotta
 USS Nebraska (SSBN-739) – en ubåt i USA:s flotta
 10195 Nebraska − en asteroid i huvudbältet